Неманья Белич (; 24 апреля 1987, Белград) — сербский футболист, вратарь. В настоящее время выступает за «Чукарички».

Карьера 
Неманья Белич начал свою футбольную карьеру в ФК Обреновац 1905 под руководством тренера Миодрага Арсовича. Белич начинал как опорный полузащитник, но по воле случая стал вратарём. Во время турнира среди юношеских команд основной голкипер команды получил травму, и Белич занял место в воротах. В результате он был признан лучшим голкипером турнира.

После небольшого периода в «Радничках» Неманья Белич перебрался в ОФК, с которым подписал первый профессиональный контракт. Однако закрепится в белградской команде ему не удалось и большую часть времени он проводил в аренде, лишь однажды выйдя на поле.

В 2012 году Белич заключил контракт с клубом «Доньи Срем». В первом сезоне за клуб он был вторым вратарем, а по итогам сезона клуб смог выйти в высшую лигу Сербии. Начиная со следующего сезона Белич стал основным вратарём клуба, покинув клуб летом 2015 года, когда «Доньи Срем» вновь вылетел в первую лигу.

После двух сезонов за «Металац», Белич перешёл в ФК «Чукарички».

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Сербии
Игроки ФК ОФК
Игроки ФК «Доньи Срем»
Игроки ФК «Металац» Горни-Милановац
Игроки ФК «Чукарички»